Friedensruh ist ein deutscher Ortsname:

 Friedensruh, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, ab 1945: Olszyna, jetzt Szkody-Kolonia, Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Friedensruh, Kreis Crossen, Brandenburg, ab 1945: Żalki, untergegangener Ort im Powiat Krośnieński, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Friedensruh, Kreis Trebnitz, Schlesien, ab 1945: Wilkowa Mała, untergegangener Ort im Powiat Trzebnicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Friedensruh (Manitoba), Ort in der kanadischen Provinz Manitoba